

Честерфілд - це місто в Англії.

Честерфілд-Інлет — село у Канаді, у регіоні Ківаллік території Нунавут

Честерфілд — округ (графство) у штаті Вірджинія 
 Честерфілд - округ (графство) у штаті Південна Кароліна
 Честерфілд — місто, штат Індіана
 Честерфілд — місто, штат Массачусетс
 Честерфілд — місто, штат Міссурі
 Честерфілд — місто, штат Нью-Гемпшир
 Честерфілд — місто, штат Нью-Йорк
 Честерфілд — місто, штат Південна Кароліна
 Честерфілд — селище, штат Іллінойс
 Честерфілд Тауншип — селище, штат Нью-Джерсі
 Честерфілд — переписна місцевість, штат Теннессі

Також: 
 Честерфілд (футбольний клуб) — англійський футбольний клуб з однойменного міста. Заснований 1867 року. Чемпіон Третього дивізіону Футбольної ліги
 Chesterfield — марка цигарок